

Aziende
 UNICA, acrostico di Unione Nazionale Industrie Cioccolato ed Affini, storica azienda dolciaria di Torino, nota anche come Venchi-Unica

Musica 
 Unica – album di Antonello Venditti del 2011
 Unica – album postumo di Giuni Russo del 2013
 Unica – album di Ornella Vanoni del 2021
 Unica (Mio danno ed amore) – singolo di Antonello Venditti del 2011

Università 
 UNICA, acronimo di Institutional Network of the Universities from the Capitals of Europe, rete istituzionale di università che hanno sede nelle capitali europee
 UniCa, acronimo di Università degli Studi di Cagliari